Miejscowości na obecnej Ukrainie, historycznie powiązane ze szlacheckim rodem Dorohostajskich herbu Leliwa; w okresie II RP znajdowały się w gminie Młynów w powiecie dubieńskim województwa wołyńskiego:
 Dorohostaje Małe (ukr. Малі Дорогостаї) – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim, centrum silskiej rady
 Dorohostaje Wielkie – w XIX w. wieś nad Ikwą, w gminie Młynów w powiecie dubieńskim guberni wołyńskiej, niewymienione w spisie miejscowości gminy Młynów w II RP. Niegdyś w woj. bełzkiem
 Dorohostaje Czeskie – w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich określone jako „kolonie czeskie” przy Dorohostajach Małych, pod podaną nazwą wymienione wśród miejscowości gminy Młynów w II RP

Przypisy